NAF kan syfta på:

 NAF – ett svenskt företag verksamt i Linköping, se Nordiska armaturfabrikerna
 NAF – en nordisk kooperativ förening, se Nordisk Andelsforbund
 NaF – ett oorganiskt salt, se Natriumfluorid